Танатос может означать:
 Танатос — олицетворение смерти в греческой мифологии.
 Танатос — термин психоанализа, используемый для обозначения влечения к смерти.

См. также 
 Танатоз